«Кенни против Спенни» — канадский комедийный телесериал со Спенсером Райсом и Кенни Хоцем в главных ролях. В шоу два приятеля состязаются друг с другом чтобы определить кто из них лучший. В конце шоу проигравшему предстоит выполнить унизительное задание со стороны выигравшего (чаще всего проигравшим оказывается Спенсер, из-за частого жульничества Кенни).

Данный сериал транслировался с 2003 по 2010 год на телеканалах MTV (демо-версия), USA Network, CBC, Showcase и Comedy Central.

Ссылки 
 Kenny vs. Spenny official website
 Dedicated section of show creator's website
 

Телесериалы по алфавиту
Телесериалы-ситкомы Канады
Телесериалы Entertainment One
Телесериалы на английском языке